Lamarque puede referirse a: 

 Personajes:
 Jean Maximilien Lamarque, oficial-general francés (1770-1832).
 Libertad Lamarque, actriz argentino-mexicana (1908-2000).
 Localidades:
 En Argentina:
 Lamarque (Río Negro), situada en la provincia de Río Negro, departamento de Avellaneda.
 En Francia:
 Lamarque (Gironda), situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, distrito de Burdeos, cantón de Castelnau-de-Médoc.
 Lamarque-Pontacq, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, distrito de Tarbes, cantón de Ossun.
 Lamarque-Rustaing, situada en la Región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, distrito de Tarbes, cantón de Trie-sur-Baïse